Pyhäjärvi, je jméno několika jezer a obce ve Finsku

 Pyhäjärvi (obec) – obec ve Finsku

 Pyhäjärvi (Kitee) – jezero v obci Kitee
 Pyhäjärvi (Eura) – jezero v obci Eura
 Pyhäjärvi (Pyhäjärvi) – jezero v obci Pyhäjärvi (obec)
 Pyhäjärvi (Nokia) – jezero v obci Nokia (město)
 Pyhäjärvi (Valkeala) – jezero v obci Valkeala
 Pyhäjärvi (Saarijärvi) – jezero v obci Saarijärvi
 Pyhäjärvi (Tammela) – jezero v obci Tammela

Externí odkazy